De sjunde Panafrikanska spelen genomfördes i september 1999 i Johannesburg, Sydafrika. Tävlingsarenan i friidrott är belägen på 1 748 m höjd över havet, varför tävlingarna har genomförts på hög höjd vilket anses medverka positivt för resultaten i löpningar upp till och med 400 meter och i längdhopp och tresteg. Vid löpningar på distanser längre än  800 meter anses den tunna luften vara till nackdel för de tävlande.

 Maria Mutola från Moçambique vann sin tredje titel i rad på 800 meter. 
Nigeria tog hem samtliga fyra stafetter  (såväl herrar som damer),  medan 
Sydafrika vann samtliga kastgrenar för herrarna.

Nya grenar för damerna var stavhopp, släggkastning och gång 10 km landsväg.

Resultat, friidrott

Herrar

Damer

Medaljtabell

Externa länkar
GBR Athletics

Friidrottsåret 1999
Afrikanska mästerskap i friidrott
Friidrott vid afrikanska spelen
Friidrott i Sydafrika